

États-Unis 
 Laureles, census-designated place située au Texas.

Uruguay 
 Laureles (Salto) ;
 Laureles (Tacuarembó).